Difficult Shapes & Passive Rhythms, Some People Think It's Fun to Entertain är ett musikalbum med China Crisis utgivet av Virgin Records 1982.

Låtlista 
 Seven Sports For All
 No More Blue Horizons (Fool, Fool, Fool)
 Feel To Be Driven Away
 Some People I Know To Lead Fantastic Lives
 Christian
 African And White
 Are We A Worker
 Red Sails
 You Never See It
 Temptations Big Blue Eyes
 Jean Walks In Freshfields

Alla låtar komponerade av Daly/Lundon/Reilly. Producenter: Steve Levine (1,3), Pete Walsh (2,4,5), Jeremy Lewis (6), China Crisis & Gil Norton (7-11).

Referenser
Difficult Shapes & Passive Rhythms, Some People Think It's Fun to Entertain Discogs.com

Musikalbum 1982
Album av China Crisis
Album utgivna på Virgin Records